Вячеслав Ширяев:
 Ширяев, Вячеслав Владимирович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Ширяев, Вячеслав Эдуардович (род. 1977) — российский предприниматель, продюсер, сценарист, режиссер, журналист.